

Іпатово — місто, районний центр, Ставропольський край
 Іпатово — присілок, Томський район, Томська область